Макью́эн (), Макью́ан () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макьюэн, Гвендолин (1941—1987) — канадская писательница и поэтесса.
 Макьюан, Джеймс (1952—2014) — американский гребец-слаломист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972).
 Макьюэн, Джеральдин (1932—2015) — британская актриса, лауреат премии BAFTA (лучшая женская роль, 1991).
 Макьюэн, Джон (1900—1980) — австралийский государственный деятель, восемнадцатый премьер-министр страны (1967—1968).
 Макьюэн, Дон (род. 1980) — канадская кёрлингистка.
 Макьюэн, Иэн (род. 1948) — британский писатель, сценарист и драматург, лауреат Премии Сомерсета Моэма (1976) и Букеровской премии (1998).
 
 Макьюэн, Робби (род. 1972) — австралийский велогонщик.
 Макьюэн, Уильям (1848—1924) — выдающийся хирург, один из основоположников нейрохирургии.

Примечания